Příjmení Lennon nosí více různých významných osobností:

příjmení
 Aaron Lennon (* 1987) – anglický fotbalista
 Cynthia Lennon (1939–2015) – manželka Johna Lennona
 John Lennon (1940–1980) – britský zpěvák a hudební skladatel
 Julia Lennon (1914–1958) – matka Johna Lennona
 Julian Lennon (* 1963) – britský zpěvák a kytarista, syn Johna Lennona a Cynthie Lennonové
 Sean Lennon (* 1975) – americký hudebník, jediný syn Johna Lennona a Yoko Ono

ostatní významy
 Lennon (planetka) – planetka hlavního pásu s katalogovým číslem 4147